Села:
 Анютине — Вінницька область, Гайсинський район
 Анютине — Сумська область, Конотопський район
 Анютине — Хмельницька область, Летичівський район